Фребуз () — коммуна на северо-востоке Франции, регион Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Мозель. Относится к кантону Гротенкен.

Географическое положение 

Фребуз расположен в 330 км к востоку от Парижа и в 50 км к востоку от Меца.

История 
 Деревня епископата Меца с XIII века.

Демография 
По переписи 2011 года в коммуне проживало 423 человека.

Достопримечательности 
 Следы галло-романской культуры.
 Дома XVIII века.
 Церковь Сен-Лоран (1755).

Примечания

Ссылки 
 INSEE statistics. Фребуз